Fontigens morrisoni är en snäckart som beskrevs av Hershler, Holsinger och Leslie Raymond Hubricht 1990. Fontigens morrisoni ingår i släktet Fontigens och familjen tusensnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tusensnäckor
morrisoni